Raising Helen
Raising Arizona
Raising Hell
Raising Hell (video)
Raising Hell (VHS/DVD)
Raising the Flag on Iwo Jima 

Desambiguação